Galpão - armazém aberto sob a mesma cobertura, utilizado para finalidades diversas
 Barracão (candomblé) - local de festa no candomblé
 Barracão de escola de samba - espaço onde as escolas de samba constroem suas alegorias

Localidades 
Brasil
 Barracão (Paraná) - município brasileiro do estado do Paraná.
 Barracão (Rio Grande do Sul) - município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 Alfredo Wagner - antiga denominação do município brasileiro de Alfredo Wagner

Portugal
 Barracão (Friões) - no concelho de Valpaços

Desambiguação
Desambiguações de topônimos